Мушампии () — род бабочек из семейства толстоголовок, выделяемый на основе особенностей строения копулятивного аппарата.

Описание 
Бабочки не крупные. Внешний край передних крыльев ровный и выпуклый. Край задних крыльев несколько волнистый или практически ровный. На верхней стороне крылья могут иметь белые пятна. У вершины центральной ячейки задних крыльев находится светлое пятно. Андрокониальные поля на крыльях у самцов располагаются на переднем крае крыла. Тибиальная кисть — андрокониальное образование, имеющее вид пучка волосовидных чешуек — на голенях лапок отсутствует.

Систематика 

Палеарктический род, включающий следующие виды:
 Muschampia antonia (Speyer, 1879)
 Muschampia cribrellum (Eversmann, 1841)
 Muschampia gigas (Bremer, 1864)
 Muschampia kuenlunus (Grum-Grshimailo, 1893)
 Muschampia leuzeae (Oberthür, 1881)
 Muschampia lutulenta (Grum-Grshimailo, 1887)
 Muschampia mohammed (Oberthür, 1887)
 Muschampia musta Evans, 1949
 Muschampia nobilis (Staudinger, 1882)
 Muschampia nomas (Lederer, 1855)
 Muschampia plurimacula (Christoph, 1893)
 Muschampia poggei (Lederer, 1858)
 Muschampia prometheus (Grum-Grshimailo, 1890)
 Muschampia proteus (Staudinger, 1886)
 Muschampia protheon (Rambur, 1858)
 Muschampia proto Ochsenheimer, 1808
 Muschampia proteides (Wagner, 1929)
 Muschampia staudingeri (Speyer, 1879)
 Muschampia tersa Evans, 1949
 Muschampia tessellum (Hübner, 1803)

Примечания 

 
Роды чешуекрылых